Llave del año puede referirse a:
El nombre común de la planta Helleborus foetidus.
El nombre común de la planta Helleborus viridis.
El nombre común de la planta '''''Arum italicum.